Некра́сове () — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.